Касаль () — фамилия. Известные носители:
 Касаль, Серхио (род. 1962) — испанский теннисист и тренер.
 Касаль, Хулиан дель (1863—1893) — кубинский поэт.